Großsteingrab Nødebo steht für:

 Großsteingrab Nødebo 1
 Großsteingrab Nødebo 2